Jabłoń – drzewo owocowe
 W Polsce
 Jabłoń – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Jabłoń
 Jabłoń – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Jabłoń
 Jabłoń – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz
 Jabłoń – gmina
 Jabłoń – dawna gromada